Беверли има више значења:
 Беверли (Њу Џерзи)
 Беверли (Масачусетс)
 Беверли (Западна Вирџинија)
 Беверли (Канзас)
 Беверли (Охајо)
 Беверли (Уједињено Краљевство)